

Notion
Le paysage est une portion de l'espace terrestre saisi par un observateur qui peut recouvrir des dimensions et des enjeux :
 Géographiques et historiques
 Paysage
 Paysage urbain
 Analyse paysagère
 Géologiques et géomorphologiques
 Paysage glaciaire
 Picturaux
 Paysage dans l'art
 Paysage d'hiver
 Littéraires
 Patrimoniaux et écologiques
 Paysage culturel
 Paysagistes et sociétaux
 Écologie du paysage
 Architecture du paysage
 Juridiques et légaux
 Convention européenne du paysage
 En informatique et en graphisme
 Mode paysage

Titre d'oeuvres

littérature
 Paysage, poème de Baudelaire dans Les Fleurs du mal, section "Tableaux parisiens".
 Paysage de fantaisie, roman de Tony Duvert, 1973. 
 Un paysage du temps (Titre original : Timescape), roman de science-fiction de Gregory Benford paru aux États-Unis en 1980.
 La Femme et le Paysage, roman de Stefan Zweig

peinture
 Paysage, tableau du peintre russe Léopold Survage (1915). 
 Paysage (Le Lièvre), tableau du peintre espagnol Joan Miró (1927).
 Paysage (Paysage au coq), tableau du peintre espagnol Joan Miró (1927).

musique
 Paysage, pièce pour piano seul d'Ernest Chausson.

cinéma
 Paysage après la bataille, film polonais par Andrzej Wajda, 1970.
 Paysage dans le brouillard, film grec par Theo Angelopoulos, 1988.

Voir aussi, par extension
 Paysage audiovisuel français
 Paysage audiovisuel ivoirien
 Paysage internet français